Аманда Кетцер була чинною чемпіонкою але не змогла захистити свій титул, оскільки в 3-му колі її перемогла Генрієта Надьова.

Мартіна Хінгіс виграла титул, перемігши у фіналі Анну Курнікову з рахунком 6–4, 6–3.

Сіяні гравчині 
Перші восьмеро сіяних тенісисток виходять без боротьби в друге коло.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1 
{{Теніс16 3
| RD1= Перше коло
| RD2= Друге коло
| RD3= Третє коло
| RD4=Чвертьфінали
| RD1-seed03= 
| RD1-team03= С Плішке
| RD1-score03-1=6
| RD1-score03-2=6
| RD1-score03-3= 
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= Б Ріттнер
| RD1-score04-1=3
| RD1-score04-2=2
| RD1-score04-3= 
| RD1-seed05= 
| RD1-team05= С Сміт
| RD1-score05-1=4
| RD1-score05-2=3
| RD1-score05-3= 
| RD1-seed06= 
| RD1-team06={{nowrap| А Дешом-Баллере}}
| RD1-score06-1=6| RD1-score06-2=6| RD1-score06-3= 
| RD1-seed07= 
| RD1-team07= А Фусаї
| RD1-score07-1=0
| RD1-score07-2=0
| RD1-score07-3= 
| RD1-seed08=10
| RD1-team08= К Мартінес| RD1-score08-1=6| RD1-score08-2=6| RD1-score08-3= 
| RD1-seed09=11
| RD1-team09= Н Звєрєва| RD1-score09-1=7| RD1-score09-2=6| RD1-score09-3= 
| RD1-seed10= 
| RD1-team10= К Грдлічкова
| RD1-score10-1=5
| RD1-score10-2=1
| RD1-score10-3= 
| RD1-seed11=Q
| RD1-team11= П Суарес| RD1-score11-1=5
| RD1-score11-2=7| RD1-score11-3=6| RD1-seed12= 
| RD1-team12= М Венто
| RD1-score12-1=7| RD1-score12-2=5
| RD1-score12-3=1
| RD1-seed13= 
| RD1-team13= Н Деші| RD1-score13-1=6| RD1-score13-2=6| RD1-score13-3= 
| RD1-seed14=WC
| RD1-team14= М Шонессі
| RD1-score14-1=2
| RD1-score14-2=4
| RD1-score14-3= 
| RD2-seed01=1
| RD2-team01= М Хінгіс| RD2-score01-1=6| RD2-score01-2=7| RD2-score01-3= 
| RD2-seed02= 
| RD2-team02= С Плішке
| RD2-score02-1=3
| RD2-score02-2=5
| RD2-score02-3= 
| RD2-seed03= 
| RD2-team03=
| RD2-score03-1=3
| RD2-score03-2=0
| RD2-score03-3= 
| RD2-seed04=10
| RD2-team04= К Мартінес| RD2-score04-1=6| RD2-score04-2=6| RD2-score04-3= 
| RD2-seed05=11
| RD2-team05= Н Звєрєва| RD2-score05-1=6| RD2-score05-2=6| RD2-score05-3= 
| RD2-seed06=Q
| RD2-team06= П Суарес
| RD2-score06-1=3
| RD2-score06-2=1
| RD2-score06-3= 
| RD2-seed07= 
| RD2-team07= Н Деші| RD2-score07-1=6| RD2-score07-2=0
| RD2-score07-3=6| RD2-seed08=8
| RD2-team08= А Моресмо
| RD2-score08-1=4
| RD2-score08-2=6| RD2-score08-3=4
| RD3-seed01=1
| RD3-team01= М Хінгіс| RD3-score01-1=7| RD3-score01-2=6| RD3-score01-3= 
| RD3-seed02=10
| RD3-team02=
| RD3-score02-1=5
| RD3-score02-2=1
| RD3-score02-3= 
| RD3-seed03=11
| RD3-team03= Н Звєрєва| RD3-score03-1=6| RD3-score03-2=77| RD3-score03-3= 
| RD3-seed04= 
| RD3-team04= Н Деші
| RD3-score04-1=3
| RD3-score04-2=64
| RD3-score04-3= 
| RD4-seed01=1
| RD4-team01= М Хінгіс| RD4-score01-1=6| RD4-score01-2=77| RD4-score01-3= 
| RD4-seed02=11
| RD4-team02=
| RD4-score02-1=0
| RD4-score02-2=60
| RD4-score02-3= 
}}

 Секція 2 

 Нижня половина 
 Секція 3 

 Секція 4 

 Кваліфікація 
 Сіяні гравчині 

 Кваліфікувалися 

 Щасливий лузер 
  Лариса Нейланд'''

Кваліфікаційна сітка

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій Кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

П'ятий кваліфаєр

Шостий кваліфаєр

Сьомий кваліфаєр

Восьмий кваліфаєр

Посилання 
 Family Circle Cup 1999 Draw 

Тур WTA 1999
1999